A Baía dos Porcos é uma baía brasileira localizada na ilha de Fernando de Noronha, pertencente ao estado de Pernambuco.

A praia da Baía dos Porcos tem apenas 100 metros de extensão.

Em 2013 e 2014 o Guia Quatro Rodas elegeu a Baía dos Porcos a praia mais bonita do litoral brasileiro.

Porcos, Baía Dos